Piotr Zygmuntowicz Biegański – cześnik połocki
 Piotr Kazimierz Biegański – podkomorzy połocki, podstoli połocki, cześnik połocki, dworzanin królewski
 Piotr Biegański (1905–1986) – polski architekt